Llista dels futbolistes que han estat internacionals amb la selecció del Japó segons l'Associació Japonesa de Futbol.

Futbolista 

|}

Referències

Enllaços externs 
 Japan National Football Team Database

Futbolistes Internacionals Amb El Japo
Futbolistes Internacionals Amb El Japo